

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Dąbrowa Leśna – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja
 Dąbrowa Leśna – część osady Brzezinka w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Czarna Dąbrówka

Inne 
 Dąbrowa Leśna – osiedle miasta Łomianki

Zobacz też 
 Dąbrowa
 Leśna